Racionalismo Cristão é uma doutrina espiritualista surgida no Brasil, em 1910. Nascido dentro do movimento espírita brasileiro, inicialmente denominava-se Espiritismo Racional e Científico Cristão, para depois assumir a atual denominação. Quem sistematizou a doutrina do Racionalismo Cristão foi Luís José de Matos, que, ao lado de Luiz Alves Thomaz, tornou-se o grande responsável pelos passos iniciais da doutrina racionalista.

História 
Luiz de Mattos começou a frequentar centros espíritas, na cidade de Santos, em 1909, a convite de um amigo. Recuperava-se, à época, de um problema cardíaco. Não demorou a manifestar discordância com as práticas e ideias vigentes no movimento espírita. Julgava haver excesso de religiosidade, de misticismo entre os adeptos do espiritismo.". Para Mattos, o espiritismo deveria ser "a ciência das ciências, a filosofia das filosofias, mas não deveria se vincular a qualquer dimensão religiosa. Foi com base nessa premissa que ele fundou na cidade de Santos, em 26 de janeiro de 1910, o Centro Espírita Amor e Caridade, primeira instituição oficialmente racionalista cristã, e lançou, em 1914, Espiritismo racional e científico (cristão) a obra fundamental da nova filosofia, que é editada hoje sob o título Racionalismo Cristão.

Hoje, o Racionalismo Cristão possui em torno de 180 filiais espalhadas por todo o mundo e tem sua Sede Mundial (Casa-Chefe) localizada no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, Brasil.

A doutrina também edita o jornal A Razão, além de manter no ar a Rádio A Razão (24 horas) e a Web TV A Razão.

Diferenças doutrinárias

O Racionalismo Cristão ensina que os que hoje são espíritos iniciaram sua trajetória evolutiva como parcelas de Força que animaram, primeiramente, átomos, ascendendo, pouco a pouco, até atingir o reino vegetal, animal e, posteriormente, adquirir condições de animar um corpo humano.
Nas Casas Racionalistas Cristãs todos são esclarecidos espiritualmente, sendo levados a compreender que após a desencarnação devem ascender aos seus mundos correspondentes de evolução. A fim de que se preparem para uma nova encarnação, se necessária.

O Racionalismo Cristão ensina que não existem "espíritos protetores". Por considerar que "espíritos protetores" são espíritos desencarnados presos à atmosfera do planeta Terra (astral inferior), e se assim estão não podem ajudar a quem quer que seja.

O Racionalismo Cristão explica que o ser humano possui três "dimensões":

Dimensões do ser humano

Corpo físico 
Feito da matéria do planeta Terra, que é apenas um dos "mundos-escola", onde se misturam espíritos dos mundos de estágios Densos, Opacos e Intermédios, pois ao atingirem as dimensões espirituais Diáfanas ou de Luz Puríssima, os espíritos somente veem encarnar em missões especiais em prol do desenvolvimento dos seus semelhantes;

Corpo astral 
Também chamada "fluídico", feito também de matéria, mas uma matéria mais diáfana, vinda do mundo próprio de cada mundo de estágio, onde se não misturam espíritos de graus diferentes e onde não há, portanto, evolução. Daí a necessidade de se encarnar;

Espírito 
O espírito propriamente dito, é inteligência, é vida, é poder criador e realizador. Nele não há matéria em nenhuma de suas fases de desenvolvimento. Emanação individualizadas da Inteligência Universal, assim se conserva em toda a trajetória que faz no processo da evolução. Para o Racionalismo Cristão, os espíritos, após a desencarnação só podem retornar à Terra como "encarnados", depois de se prepararem em mundos que lhe são próprios, ou mundos de estágios planeta.

Filosofia

Reencarnação 
Ninguém reencarna a partir de outro lugar que não do seu próprio mundo de estágio espiritual. Somente os espíritos desconhecedores da realidade da vida espiritual, desgarrados, vaidosos, místicos, perturbados, rebeldes ficam presos por afinidade à atmosfera do planeta Terra. E até por mais inteligentes, bondosos e evoluídos  que pareçam se não possuírem caráter exemplar e desprendimento em relação a vida material podem, também, ficar presos a este planeta.
Por isso precisam retornar aos seus mundos, a fim de se prepararem para a próxima encarnação.

Astral Inferior 
Na atmosfera terrestre permanecem espíritos desencarnados que ficam retidos pela lei de atração. A vibração de seus pensamentos não permite que percebam seu estado espiritual. Estão tão materializados que não conseguem voltar aos seus mundos de estágio espiritual. Ficam retidos na atmosfera terrestre, sendo atraídos por pensamentos semelhantes emitidos pelos espíritos dos encarnados. A grande maioria dos fenômenos espiríticos e místicos não passam de manifestações destes espíritos. Sua presença na atmosfera é perniciosa para o espírito encarnado que permite a sua influência por alimentar pensamentos semelhantes. É a lei de atração em ação. Grande parte dos problemas, que a humanidade em geral e as pessoas em particular enfrentam, estão associados à influência perniciosa destes espíritos, quando não se trata de uma falha que teve em seu livre-arbítrio durante esta ou outra encarnação.

Astral Superior 
São espíritos que alcançaram maiores graus de evolução, isso é: já processaram sua evolução no mundo Terra e aqui não precisam mais tornar, continuam porém sua evolução trabalhando astralmente em prol da humanidade, no sentido de garantir que os espíritos encarnados tenham as melhores condições para aproveitar ao máximo a sua presente encarnação. Neste sentido, em conjunto com pensamentos disciplinados daqueles que realizam a limpeza psíquica nas casas racionalistas cristãs ou no lar aproximam-se da atmosfera terrestre (ambiente este, extremamente denso) arrebatando para fora dela espíritos do astral inferior e os encaminhado aos seus respectivos mundos de estágio espiritual.

"São espíritos que já detêm grau superior de evolução espiritual. Por isso, não mais necessitam voltar a este planeta para continuar seu processo evolutivo, que é eterno."

Luiz de Mattos

Espíritos Superiores 
Os espíritos verdadeiramente evoluídos, denominados "Superiores" em evolução, habitam dimensões espirituais mais diáfanas no Universo e só podem ser atraídos à Terra através de polos de atração muito fortes e com muita dificuldade, devido à diferença vibratória (ou de sintonia).

Sem o estabelecimento de polos de atração suficientemente fortes seria impossível aos espíritos do Astral Superior alcançarem a Terra. Para isso, além dos seres esclarecidos (vivos, encarnados) que neste planeta lhe servem de polo de atração l, contam com o concurso  dos espíritos de mundos "opacos".
Os espíritos do Astral Superior, só encarnam na Terra para missões especiais. E ainda, como já foi dito, só retornam a este planeta, como desencarnados, para realizar atividades específicas.

Publicações 

Para a melhor compreensão da filosofia do Racionalismo Cristão, é recomendada a leitura do livro essencial, intitulado “Racionalismo Cristão”.

O Racionalismo Cristão possui publicação própria com imagens coloridas sobre "a vida fora da matéria". Neste livro intitulado pelo mesmo nome (A vida fora da matéria) os conhecimentos teóricos ganham imagens.

Além da literatura essencial, o Racionalismo Cristão edita um jornal de tiragem mensal intitulado "A Razão".

Ver também 
 Espiritismo
 Doutrina Espírita
 Samsara
 Reencarnação

Ligações externas 
http://racionalismocristao.net/

Filosofia
Cristianismo